Bogdanowo ist ein slawischer Ortsname:
 in Bulgarien (bulgarisch ):
 Bogdanowo (Oblast Burgas), in der Oblast Burgas
 Bogdanowo (Oblast Sliwen), in der Oblast Sliwen

 in Polen:
 Bogdanowo (Gołańcz), in der Woiwodschaft Großpolen, Powiat Wągrowiecki, Gmina Gołańcz  (1938–1945 Ziegelhof, Wartheland)
 Bogdanowo (Obornik), in der Woiwodschaft Großpolen, Powiat Obornicki, Gmina Obornik (1938–1945 Bogenau, Kreis Obornik/Wartheland)

 in Russland (russisch ):
 in der Oblast Archangelsk:
 Bogdanowo (Archangelsk)
 in der Republik Baschkortostan:
 Bogdanowo (Baschkortostan, Baltatschewski), im Rajon Baltatschewski
 Bogdanowo (Baschkortostan, Mijakinski), im Rajon Mijakinski
 in der Oblast Jaroslawl:
 Bogdanowo (Jaroslawl, Danilow), im Rajon Danilow
 Bogdanowo (Jaroslawl, Perwomaiski), im Rajon Perwomaiski
 in der Oblast Kaliningrad:
 Bogdanowo (Kaliningrad),  im Rajon Osjorsk (bis 1946 Emmahof, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)
 in der Oblast Kaluga:
 Bogdanowo (Kaluga, Dserschinski), im Rajon Dserschinski
 Bogdanowo (Kaluga, Isnoski), im Rajon Isnoski
 in der Oblast Kirow:
 Bogdanowo (Kirow)
 in der Oblast Leningrad:
 Bogdanowo (Leningrad)
 in der Oblast Moskau:
 Bogdanowo (Moskau, Dmitrow), im Rajon Dmitrow
 Bogdanowo (Moskau, Wolokolamsk), im Rajon Wolokolamsk
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Bogdanowo (Nischni Nowgorod, Gorodez), im Rajon Gorodez
 Bogdanowo (Nischni Nowgorod, Sokolskoje, Puschkarjowo), im Rajon Sokolskoje, Landgemeinde Puschkarjowo
 Bogdanowo (Nischni Nowgorod, Sokolskoje, Korenewo), im Rajon Sokolskoje, Landgemeinde Korenewo
 Bogdanowo (Nischni Nowgorod, Sokolskoje, Georgijewskoje), im Rajon Sokolskoje, Landgemeinde Georgijewskoje
 Bogdanowo (Nischni Nowgorod, Sosnowskoje), im Rajon Sosnowskoje
 Bogdanowo (Nischni Nowgorod, Uren), im Rajon Uren
 Bogdanowo (Nischni Nowgorod, Woskressenskoje, Dokukino), im Rajon Woskressenskoje, Landgemeinde Dokukino
 Bogdanowo (Nischni Nowgorod, Woskressenskoje, Kapusticha), im Rajon Woskressenskoje, Landgemeinde Kapusticha
 in der Oblast Nowgorod:
 Bogdanowo (Nowgorod, Cholm), im Rajon Cholm
 Bogdanowo (Nowgorod, Nowgorod), im Rajon Nowgorod
 in der Oblast Omsk:
 Bogdanowo (Omsk)
 in der Oblast Orjol:
 Bogdanowo (Orjol)
 in der Oblast Pensa:
 Bogdanowo (Pensa)
 in der Region Perm:
 Bogdanowo (Perm)
 in der Oblast Pskow:
 Bogdanowo (Pskow, Loknja), im Rajon Loknja
 Bogdanowo (Pskow, Newel), im Rajon Newel
 Bogdanowo (Pskow, Ostrow), im Rajon Ostrow
 Bogdanowo (Pskow, Pskow), im Rajon Pskow
 Bogdanowo (Pskow, Puschkinskije Gory), im Rajon Puschkinskije Gory
 in der Oblast Rjasan:
 Bogdanowo (Rjasan, Kadom), im Rajon Kadom
 Bogdanowo (Rjasan, Rjasan), im Rajon Rjasan
 Bogdanowo (Rjasan, Schazk), im Rajon Schazk
 Bogdanowo (Rjasan, Staroschilowo), im Rajon Staroschilowo
 in der Oblast Smolensk:
 Bogdanowo (Smolensk, Roslawl), im Rajon Roslawl
 Bogdanowo (Smolensk, Wjasma, Kasnja), im Rajon Wjasma, Landgemeinde Kasnja
 Bogdanowo (Smolensk, Wjasma, Poljanowo), im Rajon Wjasma, Landgemeinde Poljanowo
 in der Oblast Tambow:
 Bogdanowo (Tambow)
 in der Region Transbaikalien:
 Bogdanowo (Transbaikalien)
 in der Oblast Tula:
 Bogdanowo (Tula, Arsenjewo), im Rajon Arsenjewo
 Bogdanowo (Tula, Beljow), im Rajon Beljow
 Bogdanowo (Tula, Suworow), im Rajon Suworow
 in der Oblast Twer:
 Bogdanowo (Twer, Kaljasin), im Rajon Kaljasin
 Bogdanowo (Twer, Kuwschinowo), im Rajon Kuwschinowo
 Bogdanowo (Twer, Nelidowo), im Rajon Nelidowo
 in der Republik Udmurtien:
 Bogdanowo (Udmurtien)
 in der Oblast Wologda:
 Bogdanowo (Wologda)
 in der Oblast Woronesch:
 Bogdanowo (Woronesch)